Issa (profeta) — versão islâmica de Jesus
 Issa ibne Maane — oficial iraniano do 
 Issa ibne Muça — herdeiro aparente abássida do 
 Issa ibne Axeique Axaibani — emir árabe do 
 Issa ibne Idris — nobre idríssida do 
 Issa ibne Iázide Aljuludi — comandante abássida do 
 Issa de Nuxar — comandante abássida do 

Desambiguações de antropônimos